Це список країн за поширенням смартфонів, що вимірюється у Google. Він показує відсоток населення країн світу, яке володіє смартфонами.

Посилання 

Смартфони
смартфони